Асерадеро Вијехо има више значења:

 Асерадеро Вијехо (Султепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Асерадеро Вијехо (Сантијаго Лачигири), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Асерадеро Вијехо (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику